Бодене — название населённых пунктов в Казахстане:

 Бодене — аул в Индерском районе Атырауской области.
 Бодене — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.